Соревнования по фехтованию проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1974 года (кроме Игр 1982 года).

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация фехтования
 Азиатская конфедерация фехтования (Fencing Confederation of Asia)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета